Le qualificazioni del singolare maschile dell'Internazionali BNL d'Italia 2003 sono state un torneo di tennis preliminare per accedere alla fase finale della manifestazione. I vincitori dell'ultimo turno sono entrati di diritto nel tabellone principale. In caso di ritiro di uno o più giocatori aventi diritto a questi sono subentrati i lucky loser, ossia i giocatori che hanno perso nell'ultimo turno ma che avevano una classifica più alta rispetto agli altri partecipanti che avevano comunque perso nel turno finale.

Le qualificazioni del torneoInternazionali BNL d'Italia  2003 prevedevano 32 partecipanti di cui 8 sono entrati nel tabellone principale.

Teste di serie 

 Mark Philippoussis (Qualificato)
 Alberto Martín (Qualificato)
 Martin Verkerk (Qualificato)
 Mario Ančić (primo turno)
 Magnus Norman (Qualificato)
 Albert Portas (Qualificato)
 Adrian Voinea (primo turno)
 Jürgen Melzer (primo turno)

 Nicolás Massú (ultimo turno)
 Thomas Enqvist (Qualificato)
 Albert Montañés (ultimo turno)
 Franco Squillari (ultimo turno)
 Lars Burgsmüller (primo turno)
 John van Lottum (ultimo turno)
 Željko Krajan (Qualificato)
 Irakli Labadze (ultimo turno)

Qualificati 

 Mark Philippoussis
 Alberto Martín
 Martin Verkerk
 Thomas Enqvist

 Magnus Norman
 Albert Portas
 Victor Hănescu
 Željko Krajan

Tabellone

Sezione 1

Sezione 2

Sezione 3

Sezione 4

Sezione 5

Sezione 6

Sezione 7

Sezione 8

Collegamenti esterni 

Internazionali BNL d'Italia 2003